

Localidades

Saint-Bresson (Gard)
Saint-Bresson (Haute-Saône)

Desambiguações de topônimos